Delta Upsilon Fraternity House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Delta Upsilon Fraternity House (Champaign, Illinois), NRHP-ID 90000749
 Delta Upsilon Fraternity House (Ann Arbor, Michigan), NRHP-ID 95001394